«The Right Kind Of Love» () — песня певца Джереми Джордана. Один из трёх синглов, выпущенных к альбому-саундтреку сериала «Беверли-Хиллз, 90210». Впервые песня была выпущена на саундтреке к сериалу «Беверли-Хиллз, 90210», а затем в том же 1993 году на сольном альбоме Джордана «Try My Love».

Кроме того, видеоклип на песню появляется в заключительных титрах третьего сезона «Беверли-Хиллз, 90210». В клипе снялась актриса Тори Спеллинг, сыгравшая в сериале Донну Мартин.

Список композиций

Single (США) 

 «The Right Kind Of Love» (7" Mix) — 4:04 
 «The Right Kind Of Love» (7" Mix With Rap) — 4:02 
 «The Right Kind Of Love» (7" Mix Instrumental) — 4:00

7" Mix 

 «The Right Kind Of Love» (Album Version W/ Rap) — 4:32 
 «The Right Kind Of Love» (Instrumental) — 4:00

12" Mix (Германия) 

 «The Right Kind Of Love» (Main Mix — No Rap) — 4:09 
 «The Right Kind Of Love» (Main Mix) — 4:09 
 «The Right Kind Of Love» (Radio Fade Mix) — 4:09 
 «The Right Kind Of Love» (Hip Hop Jeep Mix) — 5:45 
 «The Right Kind Of Love» (Quiet Storm Mix) — 5:45

12" Mix (США / Великобритания) 

 A1 — «The Right Kind Of Love» (Main Mix No Rap) — 4:09 
 A2 — «The Right Kind Of Love» (Main Mix) — 4:09 
 A3 — «The Right Kind Of Love» (Radio Fade) — 4:09 
 B1 — «The Right Kind Of Love» (Sex Mix) — 4:31 
 B2 — «The Right Kind Of Love» (Hip Hop Jeep Mix) Remix — Vincent Herbert — 5:45 
 B3 — «The Right Kind Of Love» (Quiet Storm Mix) Remix — Vincent Herbert — 5:45

Позиции в чартах 

Песня попала во множество международных музыкальных чартов:

Примечания

Ссылки 

 Текст песни
 Видеоклип на сайте YouTube

Песни по алфавиту
Песни 1992 года
Беверли-Хиллз, 90210